Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn 1953 – 8. edycja mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn, która odbyła się w dniach 23 maja - 7 czerwca 1953 w Związku Radzieckim. Po raz trzeci mistrzem Europy została drużyna gospodarzy.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Runda 1

Grupa 1

Grupa 2

Runda 2

Mecze o miejsca 13-16

Mecz o miejsca 15-16

Mecz o miejsca 13-14

Mecze o miejsca 9-12

Mecz o miejsca 11-12

Mecz o miejsca 9-10

Runda finałowa

Składy medalistów 
  : Otar Korkia, Stepas Butautas, Armenak Alachachian, Ilmar Kullam, Heino Kruus, Anatolij Koniew, Aleksander Moisiejew, Kazimieras Petkevičius, Justinas Lagunavičius, Jurij Ozerow, Algirdas Lauritėnas, Wiktor Własow, Gunars Silins, Lew Reszetnikow (trener: Konstantin Trawin)

  : Janos Greminger, Tibor Mezőfi, Tibor Zsiros, László Bánhegyi, Pal Bogar, György Bokor, Tibor Cselko, Tibor Czinkan, Janos Hody, László Hódi, Ede Komaromi, Peter Papp, Tibor Remay, Janos Simon (trener: Janos Pader)

  : André Buffière, René Chocat, Jacques Dessemme, Jacques Freimuller, Claude Gallay, Robert Guillin, Roger Haudegand, Robert Monclar, Jean Perniceni, Bernard Planque, Marc Quiblier, Henri Rey, Justy Specker, André Vacheresse (trener: Robert Busnel)

Klasyfikacja końcowa drużyn

Linki zewnętrzne 
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie FIBA, fibaeurope.com, [dostęp: 2016-12-27].
 , todor66.com, [dostęp: 2016-12-27].
 VIII EUROPEAN CHAMPIONSHIP (MOSKVA 1953), linguasport.com, [dostęp: 2016-12-27].
 Basketball - 1953 EuroBasket Men, the-sports.org, [dostęp: 2016-12-27].

1953
1953 w koszykówce
Koszykówka w ZSRR
ZSRR w XX wieku